P72  peut faire référence à :
 Autres anomalies endocriniennes transitoires du nouveau-né, d’après la Classification internationale des maladies ;
 De Tomaso P72, une supercar du constructeur italien De Tomaso ;
 , un sous-marin de la Royal Navy ;
 Papyrus 72, un papyrus du Nouveau Testament ;
 un gène du virus de la peste porcine africaine ;
 une ligne de train de voyageurs TER des Hauts-de-France ;
 P72, une route nationale régionale de Lettonie.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres